Cette liste reprend les 870 joueurs de football qui ont évolué au Standard de Liège depuis la fondation du club.

Date de mise à jour des joueurs :  et de leurs statistiques :

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

W

Y

Z

Annexes

Sources et liens externes 
 Site officiel du club, voir section archives par joueur

Référence 

Liege, Standard
Standard de Liège